

Кіровський — селище, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Кіровський — селище, Земетчинський район, Пензенська область
 Кіровський — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Кіровський — селище, Ісетський район, Тюменська область
 Кіровський — селище, Локтівський район, Алтайський край
 Кіровський — селище, Смоленський район, Алтайський край
 Кіровський — селище, Топчихинський район, Алтайський край

Див. також 
 Кіровське (значення)